Zaira – nome proprio di persona, italiano femminile
Zaira – opera lirica in due atti di Vincenzo Bellini
Zaira – opera in due atti di Saverio Mercadante
Zaira – tragedia di Voltaire
Santa Zaira – santa martire spagnola

Pagine correlate
Zaire (disambigua)